Gligorić ist der Familienname folgender Personen:
 Svetozar Gligorić (1923–2012), jugoslawischer Schachspieler
 Velibor Gligorić (1899–1977), jugoslawischer Literaturwissenschaftler